Chiquititas é o nome de uma telenovela Argentina criada por Cris Morena em 1995 e que possui adaptações em diversos países.

Assim, o termo pode se referir a:

Telenovelas 
 Chiquititas (1995) - telenovela original infanto-juvenil argentina produzida de 1995 a 2001 e em 2006
 Chiquititas (1997) - telenovela Chiquititas na versão brasileira produzida pela Telefe de 1997 a 2001
 Chiquititas (1999) - quinta temporada da telenovela argentina Chiquititas
 Chiquititas (2000) - sexta temporada da telenovela argentina Chiquititas
 Chiquititas (2006) - nova versão da telenovela argentina produzida no ano de 2006, também conhecida como Chiquititas Sin fin.
 Chiquititas (2013) - telenovela brasileira produzida pelo SBT em 2013
 Chiquititas (telenovela portuguesa) - telenovela Chiquititas na versão portuguesa
 Chiquititas (telenovela mexicana) - telenovela Chiquititas na versão mexicana produzida pela Telefe em 1998

Filme 
 Chiquititas, rincón de luz - filme argentino produzido em 2001.

Música 
 Chiquititas (álbum de 1997) - primeira trilha sonora da versão brasileira de Chiquititas, lançada em 1997
 Chiquititas 2 - segunda trilha sonora da versão brasileira de Chiquititas, lançada em 1998
 Chiquititas em Festa (álbum) - trilha sonora extra da versão brasileira de Chiquititas, lançada em 1998
 Chiquititas Vol.3 - terceira trilha sonora da versão brasileira de Chiquititas, lançada em 199
 Chiquititas Vol.4 - quarta trilha sonora da versão brasileira de Chiquititas, lançada em 1999
 Chiquititas 5 - quinta trilha sonora da versão brasileira de Chiquititas, lançada em 2000
 Música de Chiquititas (2013) - álbuns e DVDs que compõem a trilha sonora da versão de 2013 da telenovela brasileira

Desambiguações de televisão